Plaats in Indonesië
 Keniten (Kedung Banteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Keniten (Mojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Keniten (Ponorogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java